Этноним
 Седжеут — одна из версий монгольского этнонима сиджиут

Ойконим
 Седжеут — бывшее название села Южное в Ленинском районе Крыма
 Седжеут — исчезнувшее село в Первомайском районе Крыма